Calzas puede referirse a:

En indumentaria
 Las calzas, conjunto de prendas de vestir, precedentes del pantalón, las medias y los leotardos. En su origen no las fabricaban los sastres sino los zapateros (ver documentación en artículos relacionados).
 Las calzas estofadas, muy adornadas, forradas, acolchadas o con acuchillados.
 Los gregüescos o calzas abullonadas, puestas de moda en Europa por los ejércitos españoles a lo largo del siglo XVI y XVII.
 Las calzas botargas, calzones largos y muy anchos de supuesto origen oriental, introducidos en Europa por la península ibérica.

 Las calzas de barrilete del siglo XVI, también llamadas toneletes y calzas de calabaza.
 El calzón o calzones, prenda tanto masculina como femenina, que derivaría en los calzoncillos y las bragas. 
 Las bragas, prenda de vestir femenina.

Botánica
 El nombre común de la planta Lonicera implexa.